Suditz bezeichnet

 Sudice u Boskovic (Suditz), Gemeinde in Tschechien
 Sudice u Náměště nad Oslavou (Suditz), Gemeinde in Tschechien